EFTP steht für
Easy File Transfer Protocol, die Abkürzung des Namens eines Dateiübertragungsprotokolls (auch Ether File Transfer Protocol bzw. Experimental File Transfer Protocol)
Flughafen Tampere-Pirkkala, ICAO-Code des finnischen Flughafens

EFTP